CASD puede referirse:
Distrito Escolar del Área de Coatesville (Coatesville Area School District)
 California Area School District (EN)